(1928-), écrivain allemand,
  (1971-), chanteur allemand,
  (1892-1932), peintre allemand.

Patronyme germanique